Een Dominicanenkerk is een kerk al of niet met klooster van de Orde van Dominicanen, ook wel Predikheren genoemd.

Een incomplete lijst:

België
Dominicanenkerk (Het Zoute)
Dominicanenkerk (Oostende)

Duitsland
Dominicanenkerk (Münster)

Nederland
Dominicanenkerk (Maastricht)
Dominicanenklooster (Zwolle)

Oekraïne
Dominicanenkerk (Lviv)

Oostenrijk
Dominicanenkerk (Wenen)

Polen
Dominicanenkerk (Krakau)
Dominicanenkerk (Lublin)

Portugal
Dominicanenkerk (Santa Justa) te Lissabon

Slowakije
Dominicanenkerk (Košice)

Zie ook 
Dominicanenklooster (doorverwijspagina)